Jezus (c. 5 v.Chr.  – 30 of 33 n.Chr.), ook wel Jezus Christus of Jezus van Nazareth genoemd is een figuur die centraal staat in de christelijke godsdienst. Christenen geloven dat hij de zoon van God is en geboren werd uit de Maagd Maria in Bethlehem. Volgens het Nieuwe Testament leidde Jezus een leven van nederigheid en medelijden, en staat hij bekend om zijn leer en mirakels. Hij staat ook bekend om zijn rol als redder, aangezien hij wordt aangenomen dat hij aan het kruis is gestorven om verzoening te doen voor de zonden van de mensheid. Vervolgens is hij op de derde dag uit de dood opgestaan. Jezus wordt door christenen beschouwd als de Messias en de grondlegger van hun religie.

Visies op Jezus van Nazareth omvatten:
 Historische visies van Jezus; historisch overzicht over historisch-kritisch onderzoek naar Jezus van Nazareth.
 Traditioneel-christelijk visies van Jezus; overzicht van de opvattingen over Jezus van Nazareth in de belangrijkste traditioneel-christelijke stromingen.
 Joodse visies van Jezus; Jezus in de Joodse theologie en Joodse visies op het christendom.
 Isa; visie op Jezus van Nazareth in de islam.
 Jezus buiten de abrahamitische religies; visie op Jezus van Nazareth in overige godsdiensten.
 Jezusmythe; theorie dat de persoon Jezus niet echt bestaan heeft.

Andere gebruiken 
Andere personen met de naam Jezus, Jesus of Jesús.
 Jezus (voornaam)
 Jezus Barabbas, enkele handschriften van het Matteüs-evangelie vermelden de voornaam Jezus bij de misdadiger die het volk zou hebben gekozen om te worden vrijgelaten in plaats van Jezus van Nazareth
 Jezus ben Damneüs, joodse hogepriester
 Jezus ben Gamaliël, joodse hogepriester
 Jesjoe ben Pandira of Jezus Ben Pandira (ook wel Jesjoe Ben-Stada of Jezus Ben-Stada), in de Talmoed vermelde persoon
 Jezus ben Phiabi, joodse hogepriester
 Jezus ben Seë, joodse hogepriester
 Jezus Sirach, naam van (de schrijver van) een deuterocanoniek Bijbelboek
 Jezus (South Park), personage uit de animatieserie South Park